Pretzell ist der Familienname folgender Personen:

 Lothar Pretzell (1909–1993), deutscher Kunsthistoriker
 Marcus Pretzell (* 1973), deutscher Politiker (ehemals AfD), Mitglied des Europäischen Parlaments

Siehe auch:
 Pretzel